Соревнования по теннису в смешанном парном разряде на XXXII летних Олимпийских играх проходили с 28 июля по 1 августа 2021 года на кортах теннисного центра «Ариакэ». Турнир был организован на площадках с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 16 пар из 14 стран.

Впервые в истории российские теннисисты, выступавшие под флагом национального олимпийского комитета, выиграли турнир в смешанном парном разряде. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали обладателями золотых медалей, переиграв своих соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева. Таким образом, в рамках Олимпийских игр во второй раз участниками финального матча стали только российские игроки: на Олимпиаде 2008 года в Пекине за звание чемпионки поспорили Елена Дементьева и Динара Сафина. Эшли Барти и Джон Пирс заняли третье место и принесли команде Австралии первую за 17 лет олимпийскую медаль в теннисе.

Олимпийские чемпионы 2016 года Бетани Маттек-Сандс и Джек Сок не выступали совместно. Сок не смог пройти отбор на Олимпиаду, а Маттек-Сандс сыграла с серебряным призёром Игр 2016 года в миксте Радживом Рамом, однако американский дуэт уступил в первом круге Лауре Зигемунд и Кевину Кравицу из Германии.

Призёры

Посев 

  Кристина Младенович /  Николя Маю (первый круг)
  Мария Саккари /  Стефанос Циципас (четвертьфинал)

<ol start="3">
  Бетани Маттек-Сандс /  Раджив Рам (первый круг)
  Анастасия Павлюченкова /  Андрей Рублёв (титул; золотая медаль)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Эна Сибахара /  Бен Маклахлан (четвертьфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года